Tour de Ruhr bezeichnet:

 den Titel einer Fernsehserie von 1981, siehe Tour de Ruhr (Fernsehserie) 
 eine Fahrradroute, siehe Rundkurs Ruhrgebiet